Моско́вский институ́т электро́ники и матема́тики имени А. Н. Тихонова Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (МИЭМ) — учебно-научное подразделение НИУ ВШЭ. До 2012 года — самостоятельное высшее учебное заведение (Московский государственный институт электроники и математики).

Институт основан в 1962 году постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР на базе Московского вечернего машиностроительного института, по инициативе Государственного комитета Совета Министров СССР по радиоэлектронике. Первым ректором был назначен Е. В. Арменский, который руководил им с момента основания по 1987 год. При создании получил название «Московский институт электронного машиностроения». Впоследствии именовался «Московский государственный институт электроники и математики».

Институт готовит специалистов, бакалавров и магистров в области электроники, информационных технологий, телекоммуникаций, вычислительной техники, прикладной математики, кибернетики и дизайна.

До 2015 года располагался в двух корпусах. Первый был расположен в районе станции метро «Китай-город» по адресу: 109028, Москва, Б. Трёхсвятительский пер., д. 3 (до 1993 г. Большой Вузовский пер.). Второй в районе станции метро «Павелецкая» по адресу: Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12.

В 1969 году А. Н. Косыгин подписал распоряжение правительства о строительстве нового здания МИЭМ в Строгино. Строительство здания было завершено в ноябре 2014 года.

С 2015 учебного года занятия проходят в новом корпусе в Строгино по адресу: Таллинская, 34.

История 
В 1929 году решением СНХ СССР был создан Московский вечерний машиностроительный институт (МВМИ), призванный дать высшее образование рабочим и демобилизованным после гражданской войны красноармейцам. В первые годы (1929—1931) занятия проводились в аудиториях Высшего технического училища им. Баумана. Одновременно в Большом Трёхсвятительском переулке было заложено здание вновь организованного института, однако его фундамент был передан созданному в то время Московскому торфяному институту. МВМИ же разместился в пустовавших со времён революции банях на Шаболовке. В этих помещениях он просуществовал до 1961 года, пока Московский торфяной институт не был переведён в Тверь.

К середине апреля 1962 года правительство готовило постановление «О развитии радиоэлектроники в стране». Однако у Государственного комитета по электронной промышленности СССР (председатель А. И. Шокин) не было «своего вуза», который бы готовил специалистов целевым назначением в организации Госкомитета. Машиностроительный институт предложил на своей базе создать Московский институт электронного машиностроения. Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР согласилось с этим предложением и включило в проект Постановления пункт о создании нового института на базе МВМИ. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 374 «О мерах по дальнейшему увеличению подготовки специалистов по радиоэлектронике и электронной технике с высшим и средним специальным образованием» вышло 21 апреля 1962 года.

В июне 1962 года ректором института был назначен декан факультета «Электронных вычислительных устройств и средств автоматики» МИФИ, к.т. н., доцент Евгений Арменский, и 5 июля 1962 года началось создание нового вуза. Вводились радиоэлектронные специальности, не совпадающие с теми, которые были в небольшом по величине МВМИ.
Началом работы МИЭМ принято считать 28 июня 1962 года — день, когда был издан приказ ректора МИЭМ № 1.

В декабре 1963 года МИЭМ произвёл первый выпуск инженеров по новым специальностям, по количеству даже превысив задание правительства. Первый диплом с отличием по специальности «Автоматика и телемеханика» получил 30 декабря 1963 г. Юрий Николаевич Кофанов, который по распределению стал работать ассистентом в МИЭМ 2 января 1964 г. Он до сих пор (2020 г.) работает профессором в МИЭМ, являясь единственным сотрудником, который поступил в МИЭМ как студент одновременно с его открытием и продолжает работать и жить вместе с жизнью МИЭМ. Утром 1 сентября 1962 г. студенту Кофанову свою первую лекцию по предмету «Автоматические системы» в МИЭМ читал его первый ректор Е. В. Арменский.

В 1968 году в МИЭМ был открыт первый в Советском Союзе факультет прикладной математики, выпускающий инженеров-математиков.

В 1993 году Московский институт электронного машиностроения изменил название на Московский государственный институт электроники и математики, сохранив аббревиатуру.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 2458-р МИЭМ был присоединён к Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики».

С 2015 года МИЭМ получает статус глобального факультета Высшей школы экономики.

Факультеты и кафедры 
В настоящее время МИЭМ включает в себя 3 факультета (департамента):

 Департамент прикладной математики
 Кафедра компьютерной безопасности
 Базовая кафедра «Прикладные информационно-коммуникационные средства и системы»
 Учебная лаборатория математического моделирования
 Учебная лаборатория моделирования систем защиты информации и криптографии
 Учебная лаборатория систем управления и навигации
 Департамент электронной инженерии
 Кафедра информационной безопасности киберфизических систем
 Учебная лаборатория метрологии и измерительных технологий
 Учебная лаборатория телекоммуникационных технологий и систем связи
 Учебная лаборатория физхимии и экологии
 Учебная лаборатория СВЧ-электроники, микроволновых и лазерных технологий
 Учебная лаборатория волновой, квантовой оптики и ядерной физики
 Учебная лаборатория моделирования и проектирования электронных компонентов и устройств
 Учебная лаборатория макроскопических квантовых систем
 Учебная лаборатория электрофизических и магнитных свойств материалов
 Учебная лаборатория электроники и схемотехники
 Учебная лаборатория радиотехники, электромагнитной совместимости и надёжности
 Базовая кафедра Всероссийского научно-исследовательского института оптико-физических измерений (ВНИИОФИ)
 Базовая кафедра квантовой оптики и телекоммуникаций ЗАО «Сконтел»
 Базовая кафедра ОАО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления»
 Базовая кафедра ОАО «РКК» Энергия"
 Базовая кафедра Акционерного общества «ИнфоВотч»
 Департамент компьютерной инженерии
 Учебная лаборатория сетевых и коммуникационных технологий
 Учебная лаборатория систем автоматизированного проектирования
 Учебная лаборатория интеллектуальных систем управления и робототехники
 Учебная лаборатория распределённых систем сбора и хранения данных
 Учебная лаборатория информационно-аналитических систем и обучаемых компьютеров
 Учебная лаборатория 3Д-визуализации и компьютерной графики
 Виртуальная учебная лаборатория по исследованию возможностей продуктов IBM в проектной деятельности студентов
 Учебно-исследовательская лаборатория Интернет технологий и сервисов
 Базовая кафедра информационно-аналитических систем ЗАО «ЕС-лизинг»

Руководители 
 Арменский Евгений Викторинович — Ректор: (1962—1987)
 Тихонов Александр Николаевич — Ректор: (1987—1989)
 Быков Дмитрий Васильевич — Ректор: (1989—2010)
 Кулагин Владимир Петрович — и. о. ректора (с 5 апреля 2010 года по 1 июля 2012 года)
 Тихонов Александр Николаевич — Научный руководитель, директор: (с 2012 года)
 Крук Евгений Аврамович — научный руководитель, и. о. директора (c 2017 года)

Известные сотрудники 
 В. П. Маслов (р. 1930) — основатель кафедры «Прикладная математика» и её руководитель в 1968—1998 годах. Выпускник МГУ. Доктор физико-математических наук, профессор, действительный член АН СССР (1984). Один из ведущих специалистов в области математической физики. В настоящее время — профессор кафедры «Прикладная математика». См. также Асимптотические методы Маслова.
 Ю. Е. Лозовик — специалист по наноструктурам и низкоразмерным электронным системам.
 А. С. Холево — советский и российский математик, специалист в области математических проблем квантовой информатики, лауреат премии Шеннона.
 Н. И. Касперская — зав. кафедрой, председатель Совета директоров «Лаборатории Касперского», а также генеральный директор компании InfoWatch.
 М. Ю. Каган — российский физик-теоретик, специалист в области физики твёрдого тела и физики низких температур.
 В. М. Пудалов — советский и российский физик, специалист в области физики твёрдого тела.
 В. Л. Попов — российский математик, специалист в области алгебры.
 Л. Н. Щур — советский и российский математик, специалист в области математической физики, химии и суперкомпьютерных алгоритмов.

Известные выпускники, студенты и аспиранты 

 Бакштейн Иосиф Маркович — искусствовед, художественный критик. Директор Института проблем современного искусства (Москва).
 Головков Алексей Леонардович (1956—2009) — известный российский экономист-реформатор, руководитель аппарата правительства Е. Гайдара, политтехнолог.
 Голубятников Игорь Владимирович — ректор Московского государственного университета приборостроения и информатики.
 Горбашов Алексей Борисович — советский и российский рок-музыкант, гитарист групп «Альфа» (1986—1988), «Мираж»
 Жариков Сергей Алексеевич — основатель культовой советской/российской группы «ДК», политтехнолог, первый имиджмейкер и спичрайтер В. В. Жириновского (1989—1993).
 Зильберман Михаил Анатольевич — кинопродюсер, генеральный директор кинокомпании «ФИЛЬМ-ПРО».
 Зотов Андрей Юрьевич — председатель правления Регионального общественного Центра интернет-технологий; член совета директоров инвестиционной корпорации VESTA Eurasia.
 Касперская Наталья Ивановна — председатель Совета директоров «Лаборатории Касперского», а также генеральный директор компании InfoWatch — разработчика систем защиты конфиденциальной информации от внутренних угроз.
 Ковалёв Николай Дмитриевич — российский политический деятель и деятель спецслужб, директор ФСБ в 1996—1998 годах. Генерал армии (1997).
 Крыштановский Александр Олегович (1955—2005) — математик, социолог, основатель и декан факультета социологии Государственного университета — Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ).
 Мавроди Сергей Пантелеевич — основатель МММ.
 Матвеенко, Валерий Павлович, академик РАН, член президиума РАН (был аспирантом кафедры механика МИЭМ)
 Митрошенков Александр Викторович — вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России; президент Трансконтинентальной МедиаКомпании.
 Носовский Глеб Владимирович — математик, доцент МГУ, один из основателей т. н. «Новой хронологии».
 Пономарёва Лариса Николаевна — российский государственный деятель, член Совета Федерации от Чукотского автономного округа.
 Попов Александр Владимирович — архитектор-реставратор памятников древнерусского зодчества.
 Потресов Владимир Александрович — русский писатель, журналист, учёный, путешественник..
 Свирин Михаил Николаевич (1960—2014) — российский инженер и журналист. Известен изучением истории советских танков времён Великой Отечественной войны.
 Симонов Владимир Валентинович — генеральный директор Российского агентства по системам управления (июнь 1999 г. — апрель 2002 г.).
 Сябитова Роза Раифовна — российская телеведущая, известная как создатель и владелец агентства знакомств «Клуб Розы Сябитовой». Соведущая (с 2008 г.) телепередачи «Давай поженимся» (Первый канал).
 Тихонов Александр Николаевич — министр общего и профессионального образования Российской Федерации (1998 г.).
 Якубович Леонид Аркадьевич (окончил только первый курс) — актёр, ведущий программы «Поле чудес».

См. также 
 Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», ещё один российский вуз, основанный в 1960-е годы в рамках советской программы развития электроники и микроэлектроники

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт
 50 лет МИЭМ (видеозапись)

Московский государственный институт электроники и математики
Высшая школа экономики
Наука в СССР
Высшие технические учебные заведения России
Радиотехнические высшие учебные заведения